Raquel Kops-Jones e Jeļena Ostapenko erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme a questa edizione del torneo. Ostapenko ha fatto coppia con Ol'ha Savčuk, ma le due hanno perso ai quarti di finale contro Kops-Jones e Anna-Lena Grönefeld.

Kops-Jones e Grönefeld hanno vinto il titolo battendo in finale Nicole Melichar e Květa Peschke con il punteggio di 6-4, 65-7, [10-5].

Teste di serie 

  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (semifinale)
  Alla Kudrjavceva /  Andrea Sestini Hlaváčková (primo turno)

 Kiki Bertens /  Demi Schuurs (quarti di finale)
 Raquel Kops-Jones /  Anna-Lena Grönefeld (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2018